Municipio de North Campbell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de North Campbell No. 1 (condado de Greene, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de North Campbell No. 2 (condado de Greene, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de North Campbell No. 3A (condado de Greene, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de North Campbell No. 3B (condado de Greene, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Greene.